LHT est un sigle qui peut désigner :
 longueur hors-tout, une mesure d'un bateau utilisée en architecture navale ;
 LHT, une revue littéraire numérique gratuite ;
 Lycée Hugo Treffner, un lycée situé dans la ville estonienne de Tartu.